Centeais es un topónimo gallego que puede referirse a:
Centeais, lugar de la parroquia de Veiga, en el municipio de A Pobra do Brollón.
Centeais, lugar de la parroquia de Montefurado, en el municipio de Quiroga.